Preobraschenski (russ. Преображенский) ist der Name folgender Orte in Russland:

 Preobraschenski (Brjansk, Potschep), Siedlung im Rajon Potschep der Oblast Brjansk
 Preobraschenski (Brjansk, Rognedino), Siedlung im Rajon Rognedino der Oblast Brjansk
 Preobraschenski (Krasnojarsk), Siedlung in der Region Krasnojarsk
 Preobraschenski (Mordwinien), Siedlung in der Republik Mordwinien
 Preobraschenski (Nowosibirsk), Siedlung in der Oblast Nowosibirsk
 Preobraschenski (Orjol), Siedlung in der Oblast Orjol
 Preobraschenski (Wladimir), Dorf in der Oblast Wladimir

Preobraschenski ist der Familienname folgender Personen:
 Jewgeni Alexejewitsch Preobraschenski (1886–1937), sowjetischer Revolutionär und Politiker
 Kirill Preobraschenski (* 1970), russischer Künstler
 Pawel Iwanowitsch Preobraschenski (1874–1944), russischer Geologe
 Wjatscheslaw Preobraschenski (1951–2017), russischer Jazzmusiker
 Wassili Petrowitsch Preobraschenski (1864–1900), russischer Schriftsteller und Philosoph

Siehe auch:
 Preobraschenskaja, weibliche Form des Orts- und Familiennamens
 Preobraschenski-Kathedrale
 Preobraschenije
 Preobraschenje